Ям (Ямская слобода) — село в Пригородном сельском поселении Переславского района Ярославской области. Население на 1 января 2007 года — 176 человек.

История 
В 1552 году подмонастырное сельцо Фёдоровского монастыря было взято под вновь образованную Ямскую слободу.

Село Ям известно по переписным книгам с 1677 года.

Церковь в Ямской слободе имела главный престол в честь Пречистые Богородицы Одигитрия и придел в честь святых Флора и Лавра. В 1683 году прихожанами была куплена в Фёдоровском монастыре готовая церковь, перевезена была в слободу, вновь устроена и освящена в 1685 году. Престолы в новой церкви устроены были в честь того же, что и в прежней церкви.

В 1820 году вместо деревянной церкви прихожанами построен существующий и доныне каменный храм с колокольнею. Престолов в нём два: в холодной в честь Смоленской иконы Божией Матери, в приделе тёплом во имя святых мучеников Флора и Лавра.

С 1883 года в Ямской слободе была земская народная школа.

Население

Уроженцы 
 Михаил Васильевич Лазарев — святой Миша-Самуил.
 Михаил Иванович Марьин — генерал-майор инженерных войск.

Примечания

Литература 

Сёла Фёдоровского монастыря
Населённые пункты Переславского района